Het Europees kampioenschap voetbal mannen onder 18 werd gehouden in 1994 in Spanje. Er werd gespeeld vanaf 24 tot en met 31 juli 1994. Het toernooi werd gewonnen door Portugal, dat al drie keer een finale verloor.

Dit toernooi bood ook de mogelijkheid tot kwalificatie voor het wereldkampioenschap onder 20 in 1995 in Qatar. De nummers één en twee van de twee groepen kwalificeerden zich hiervoor direct, de nummers drie speelden een play-off. Uiteindelijke kwalificeerden Portugal, Duitsland, Spanje, Nederland en Rusland zich voor dat toernooi.

Gekwalificeerde landen

Groepsfase 
In de kwalificatieronden was er nog sprake van het Tweepuntensysteem, vanaf de groepsfase werd het Driepuntensysteem geïntroduceerd.

Groep A

Groep B

Knock-outfase

WK-20 play-off

Troostfinale

Finale

Externe links 
 RSSSF, alle uitslagen van de kwalificatieronden en details van het hoofdtoernooi
 Details van dit toernooi op de site van de UEFA

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 1994
Voetbal in Spanje
Voetbal